La gara di Spada individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta l'8 agosto 2013.

La medaglia d'oro è andata all'estone Nikolai Novosjolov che conquista il suo secondo titolo iridato dopo Parigi 2010 battendo in finale il campione olimpico venezuelano Rubén Limardo. La medaglia di bronzo è andata allo svizzero Fabian Kauter che conferma il risultato di Catania 2011 e al russo Pavel Sukhov.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale 
 Tabellone dai 32esimi agli ottavi 
 Tabellone dai quarti 
 Classifica finale 

Campionati mondiali di scherma 2013